Cirrhitiara är ett släkte av nässeldjur. Cirrhitiara ingår i familjen Pandeidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hydrozoer
Cirrhitiara